Henryk Toruńczyk (1909–1966) – polityk i żołnierz, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii i II wojny światowej, pułkownik Wojska Polskiego
 Henryk Toruńczyk (właśc. Adam Henryk Toruńczyk; ur. 1945) – polski profesor nauk matematycznych